Gabriel Alberto Azucena, que lleva el nombre artístico de GAWVI, es un artista y productor musical estadounidense de hip hop cristiano. Su carrera comenzó en 2008, conocido anteriormente como G-Styles, haciendo trabajos de producción para Lecrae y Trip Lee, quienes continúan siendo sus colaboradores más consistentes.  A principios de 2016, fue firmado oficialmente con Reach Records.

Primeros años 
Gawvi nació en El Bronx, Nueva York, de un padre de El Salvador y una madre de la República Dominicana. Se crio en Miami, Florida.

Carrera musical

Comienzos de carrera, inicios en Reach Récords (2008–2015) 
Comenzó su carrera como productor musical en 2008, trabajando especialmente para Lecrae y Trip Lee. Su carrera lo llevó a adquirir un contrato de grabación con Reach Records como artista y productor musical.  Ganó un Premio GMA Dove en la 46a entrega de los Premios GMA Dove en la categoría de Álbum de Rap / Hip Hop del año, por su trabajo como productor en Anomaly, séptimo disco de Lecrae, que encabezó simultáneamente las listas de Billboard 200 en categoría Gospel y Rap

Lost in Hue, Holding Hue, We Belong y 954 (2016-2017) 
El 29 de julio de 2016, Gawvi lanzó su EP debut llamado Lost in Hue. Jesus Freak Hideout calificó al EP con tres de cinco estrellas, alegando que es un movimiento único realizado por Re ach. Lost in Hue se situó en el número 1 en la lista de álbumes de baile más vendidos en iTunes.  

El 9 de septiembre de 2016, Gawvi lanzó su segunda obra extendida, Holding Hue, y recibió una calificación de cinco estrellas por Liam Jackson de JFH, quien dijo que "Free" con T-Jay era la única canción que "no era tan buena". El 31 de marzo de 2017, lanzó su álbum de estudio debut We Belong, con la participación de Andy Mineo, KB, Wordsplayed, siendo aclamado en la comunidad CCM  y debutando en el número 19 en iTunes. Gawvi recibió su segundo Premio Dove en 2017 por su producción en el álbum The Waiting Room de Trip Lee. En 954, Gawvi colaboró con Madiel Lara, ofreciendo un sencillo donde se fusionaban culturas e idiomas con la canción «BROS».

Retomando sus raíces latinas (2018-actualidad) 
En los últimos años, Gawvi ha retomado sus raíces latinoamericanas incorporando a su música toques de sonidos urbanos latinos y la interpretación de sus canciones en el idioma español. Desde Panorama, donde canciones como «DULCE», «TRAPCHATA» mostraron una nueva faceta del artista. En su siguiente álbum, Heathen, tuvo como invitados a otros colegas que también poseen ascendencia latina como Wxlf y Tommy Royale. Las colaboraciones con otros artistas de habla hispana aumentó la expectativa de ver al rapero lanzar un álbum totalmente en español, como «Glory» con Whatuprg, «Montaña» con Evan Craft y Sam Rivera,  siendo esto una realidad en 2021 cuando llegó su cuarto álbum titulado Noche juvenil. Posteriormente, su música de esta nueva faceta, fue incluida para la banda sonora de la película de Netflix, Milagro azul, cuando Reach fue escogido para la musicalización de esta obra audiovisual.

En 2022, Gawvi fue despedido por Reach Records, y se le canceló una próxima gira en desarrollo que involucra el presunto envío de fotos sexualmente explícitas no solicitadas a mujeres. Lecrae y Trip Lee hablaron sobre el respecto. Posteriormente, Azucena asumiría la responsabilidad y pediría disculpas públicas mediante sus redes sociales. Danny Gokey, el dúo Tercer Cielo y otros artistas enviaron mensajes de respaldo al artista.

Discografía

Álbumes

EP

Sencillos

Como artista principal

Colaboraciones

Otras apariciones

Premios

Referencias

Enlaces externos 

 AllMusic Créditos
 

Raperos cristianos
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar
Artistas de Reach Records